Сидорюк:
 Сидорюк, Александр Владимирович (род. 1977) — российский футболист.
 Сидорюк, Вячеслав Анатольевич (род. 1971) — советский и российский футболист; тренер.